Сэр Джонатан Вулф Миллер CBE (21 июля 1934 — 27 ноября 2019) — английский театральный и оперный режиссёр, актёр, автор, телеведущий и юморист. Получил медицинское образование со специализацией по неврологии. С начала 1960-х годов получил известность как актёр, снявшись в комедийном фильме «» с Питером Куком, Дадли Муром и Аланом Беннеттом.

В 1970-х годах начал режиссировать оперы. В 1982 году поставил оперу «Риголетто» в стиле мафии, где действие происходило в 1950-х годах в Маленькой Италии на Манхэттене. Какое-то время был заместителем директора Королевской оперы. После этого управлял театром Old Vic. Как автор и ведущий снял более десятка документальных фильмов Би-би-си. Получил известность в Великобритании и США как телевизионная личность и интеллектуал.

Библиография

Книги 
 
 
 
 
 
 
  (1994 Jonathan Cape [pop-up book])
 
  (pop-up book intended for children)
 
 
  (The Applause Acting Series)
  (University Research Lecture Series No. 5)
 
 
  [collection of his photographs]

Фильмография

Актёр 
 Beyond the Fringe (1964), TV version.
 One Way Pendulum (1964)
 Sensitive Skin (as «Dr Cass», 2 episodes, 2005)

Режиссёр 
 Alice in Wonderland (1966; BBC television drama; Also writer and producer; Provides commentary track on DVD version)
 Whistle and I'll Come to You (1968; BBC television drama).
 Take a Girl Like You (1970, starring Hayley Mills).
 BBC Television Shakespeare (1978-85):
 The Taming of the Shrew (1980), starring John Cleese.
 Timon of Athens (1981), starring Jonathan Pryce.
 Antony and Cleopatra (1981), starring Colin Blakely.
 Othello (1981), starring Anthony Hopkins and Bob Hoskins.
 Troilus and Cressida (1981) .
 King Lear (1982), starring Michael Hordern.
 The Beggar’s Opera (1983; BBC television opera), starring Roger Daltrey and Bob Hoskins.

Автор-ведущий 
 Monitor (1962; also editor).
 The Zoo in Winter (1969), BBC, directed by Patrick Garland.
 The Body in Question (1978-79), 13 episodes.
 Equinox - Prisoner of Consciousness (1986)
 Born Talking: A Personal Inquiry into Language (1990), 4 episodes.
 Madness (1991).
 Equinox - Moving Pictures (1991)
 Jonathan Miller's Opera Works (1997), 6 episodes.
 Jonathan Miller on Reflection (1998).
 Absolute Rubbish with Jonathan Miller (2004)
 Atheism: A Rough History of Disbelief (2004), 3 episodes.
 The Atheism Tapes (2004).

Примечания 

Лауреаты премии «Тони»
Материалисты
Лауреаты премии Лоренса Оливье
Рыцари-бакалавры
Писатели Англии
Командоры ордена Британской империи
Оперные режиссёры Великобритании
Выпускники Университетского колледжа Лондона
Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Преподаватели Сассекского университета
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Умершие в 2019 году
Родившиеся в 1934 году